Фалмут (, корнуол. Aberfal) — містечко та морський порт на річці Фал на південно-західному узбережжі графства Корнуолл, регіон Південно-Західна Англія, Англія, Сполучене Королівство. Станом на 2011 рік населення міста — 21 797 осіб.

Клімат

Див. також 
 Веймут
 Портленд (Англія)
 Плімут (Англія)
 Говань
 Вулстон
 Чатем (Англія)

Примітки

Література 
 Symons, Alan (1994). Falmouth's Wartime Memories. Arwenack Press. ISBN 9781899121007
 Whetter, James (2003). The History of Falmouth. Lyfrow Trelyspen. ISBN 9780953997251

Посилання 
 Official Website for Falmouth 
 Falmouth Town Council 
 Falmouth 
 Фалмут 

Корнуолл
Населені пункти, засновані 1613
Ла-Манш
Порти Великої Британії